Мартиниан:
 Мартиниан (III век) — один из семи отроков Эфесских.
 Мартиниан — римский император в 324 году.
 Мартиниан — римский государственный деятель начала V века.

 Мартиниан Белозерский (ок. 1400—1483) — преподобный Русской церкви.
 Мартиниан Палестинский (ум. 422) — отшельник палестинский, христианский святой.

 Мартиниан (Муратовский) (1820—1898) — епископ Русской православной церкви.